Сијенегиљас има више значења:

 Сијенегиљас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегиљас, Ла Курва (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегиљас (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сијенегиљас (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенегиљас (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенегиљас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегиљас (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегиљас (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сијенегиљас, Каса Бланка (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сијенегиљас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сијенегиљас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сијенегиљас (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сијенегиљас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенегиљас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегиљас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијенегиљас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику